Continuidade G1, modelagem obtida por meio de concordâncias geométricas
 Fase G1 do Ciclo celular
 g1, portal de notícias da Globo
 T-Mobile G1, telefone celular inteligente que roda o Android, do Google
Desambiguações de siglas